Strominger ist der Familienname von

 Andrew Strominger (* 1955), US-amerikanischer Physiker
 Jack L. Strominger (* 1925), US-amerikanischer Immunologe